Burg Birkenfels steht für:

 Burg Birkenfels (Elsass), Burgruine in Ottrott, Elsass
 Burg Birkenfels (Mittelfranken), abgegangene Burg in Birkenfels, Bayern